Wiesław Aleksander Dębski (ur. 1948) – polski ekonomista
 Wiesław Dębski (ur. 1953) – dziennikarz

Zobacz też 
 Wiesław Dembski